Pookie ou Pooky peut faire référence à :
Pooky Quesnel est une actrice anglaise ;
Pookie est un film d'Alan J. Pakula, sorti en 1969 ;
Mr. Pookie est un rappeur américain ;
Pookie est un véhicule de type MRAP ;
Pookie est une chanson d'Aya Nakamura, extraite de l'album Nakamura.

Homonymie de titre